Quilpie ist eine kleine Stadt mit 566 Einwohnern im Süden des australischen Bundesstaat Queensland. Sie liegt im Outback rund 950 Kilometer westlich von Brisbane und 350 Kilometer südlich von Longreach an der Diamantina Developmental Road. Sie ist der Verwaltungssitz des Verwaltungsgebiets (LGA) Quilpie Shire. Es wird angenommen, dass das Wort Quilpie in der Sprache der Aborigines den Vogel Triel bezeichnet.

Die Hauptwirtschaftszweige in dieser Region sind die Viehzucht und der Bergbau, mit einem der größten Opal-Vorkommen in der Welt. Aber auch Erdgas und Erdöl werden hier gefördert.

Geschichte 
Die Gegend an den Ufern des Bulloo River wurde in den 1860er Jahren erstmals von europäischen Farmern besiedelt, aber erst 1917, mit dem Bau der Eisenbahnlinie von Charleville, wurde der Ort gegründet und Quilpie wurde zum westlichsten Brückenkopf der Schaf- und Wollindustrie.

Bald darauf entstanden eine Schule (1918) und ein Krankenhaus (1922) und die Stadt wurde mit zahlreichen Geschäften zum wirtschaftlichen Zentrum für die Farmer.

Klima 
Quilpie hat ein semi-arides Klima (Effektive Klimaklassifikation BSh) mit heißen Sommern und frühlingshaften Wintern.

Weblinks 

 University of Queensland: Queensland Places: Quilpie und Quilpie Shire
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Ort in Queensland
Opalfeld in Australien
Quilpie Shire